Le Violon de Zagabor est la vingt-sixième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Par une nuit d'hiver, alors que Sibylline, Taboum et Chlodomir sont perdus sur la lande de Gutaperka, ils rencontrent des lucioles. Celles-ci les mènent dans un buisson où gît Clothaire, les jambes cassées. Le lendemain, les amis le ramènent chez lui, et Flouzemaker trouve dans son lit une cigogne qu'il met dehors. Ce personnage, un violoniste ambulant, rencontre une luciole qui le mène chez Clothaire. La nuit, le furet Croque-Monsieur, accompagné de ses acolytes les frères Tranchelard, cherche une victime. Croque-Monsieur enfonce la porte de Clothaire, mais s'enfuit en voyant la cigogne jouer du violon. Le furet prend la cigogne, nommée Zabagor, pour un revenant, un poulet violoniste nommé Zagabor qu'il a tué autrefois.

Personnages 
 Sibylline
 Taboum
 Clothaire le lapin
 Zabagor la cigogne violoniste
 Croque-Monsieur, le furet prédateur
 Les frères Tranchelard
 Flouzemaker le corbeau
 Verboten le hérisson brigadier incrédule
 Des lucioles d'hiver

Historique 
C'est la première apparition de Zabagor. Il réapparaît comme personnage important dans Le Concerto pour Croque-Monsieur et La Dame en noir, et comme simple figurant dans Sibylline et le Kulgude (planche 12) et  Sibylline et le Vase enchanté (planche 2).

Publication

Revues 
Cette histoire est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou en 1982.

Album 
Elle est reprise dans l'album Sibylline et le violon de Zagabor chez Dupuis en 1984.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982